Sehtraining ist

 ein anderes Wort für die Methode Augentraining nach Bates
 eine Bezeichnung verschiedener anderer Methoden in der Orthoptik (z. B. Reha-Sehtraining), siehe Orthoptik

Siehe auch:
 Augentraining